Андре́й Алекса́ндрович Кли́мов (26 июля 1982, Климовск) — российский боксёр-профессионал, выступает в лёгкой весовой категории с 2009 года. Интерконтинентальный чемпион по версии МБФ, интерконтинентальный чемпион по версии ВБО, чемпион Соединённых Штатов по версии ВБС, чемпион России, мастер спорта по боксу.

Биография 
Андрей Климов родился 26 июля 1982 года в Климовске, Московская область. Активно заниматься боксом начал в возрасте четырнадцати лет у тренера Агеева А. Н. После школы поступил в Московский государственный горный университет (сегодня – Горный институт НИТУ «МИСиС»), где учился на кафедре физвоспитания. Первого серьёзного успеха на ринге добился в 2001 году, когда в лёгком весе выиграл бронзовую медаль на Кубке России — за это достижение ему присвоено звание мастера спорта. Год спустя занял третье место на зимнем чемпионате России «Олимпийские надежды» в Оренбурге, после чего в его карьере наступил некоторый спад. В 2007 году пробился в число финалистов на чемпионате Центрального федерального округа, через год повторил это достижение, но в основной состав сборной страны попасть так и не смог.

В 2009 году Климов решил попробовать себя на профессиональном уровне, провёл несколько удачных боёв в России, в ноябре 2010 года стал чемпионом России в лёгкой весовой категории. Затем в мае 2011 года уехал в США, выиграл там пояс чемпиона Соединённых Штатов по версии Всемирного боксёрского совета, один раз защитил этот титул. В марте 2013 года провёл бой с аргентинцем Матиасом Гомесом, после остановки боя в седьмом раунде победил единогласным решением судей и получил пояс интерконтинентального чемпиона по версии Международной боксёрской федерации.

В октябре 2013 года вышел против небитого американца Теренса Кроуфорда и проиграл ему единогласным решением судей, не сумев выиграть ни одного раунда.

В апреле 2014 года завоевал титул интерконтинентального чемпиона по версии Всемирной боксёрской организации, победив единогласным решением судей доминиканца Франциско Контрераса. В июне 2015 года Климов оспорил вакантный титул чемпиона мира во втором полулёгком весе по версии Международной боксёрской федерации, но в двенадцати раундах проиграл единогласным решением суде пуэрториканцу Хосе Педрасе.

Статистика профессиональных боёв

Примечания

Ссылки 
 
 Климов Андрей Александрович  — страница на сайте Федерации профессионального бокса России

Боксёры России
Боксёры 2000-х годов
Боксёры 2010-х годов
Боксёры второй полулёгкой весовой категории
Боксёры лёгкой весовой категории
Мастера спорта России
Выпускники Московского государственного горного университета